BMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bamburi (Kenya)
 bmq – codice ISO 639-3 della lingua bomu